Rivière à Michel kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à Michel (vattendrag i Kanada, lat 51,38, long -71,28), Québec, 
 Rivière à Michel (vattendrag i Kanada, lat 48,80, long -71,87), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar